A halál árnyékában (Blow Out) A szökés című amerikai sorozat negyedik évadának hatodik epizódja, összességében pedig a hatvanharmadik.

Az epizód elején a csapatot egy lóversenyen látjuk, ahol Bellick reklamálni kezd a fogadói ablaknál, hogy elterelje a biztonságiak figyelmét. Ennek köszönhetően Michael és Mahone bemennek a menedzser irodájába és elhelyezik a másoló készüléket az iroda íróasztalán. Rolandnak meg is van a jel. A negyedik kártyaőr Nathaneal Edison, aki nagy pénzzel fogadott a 'Szikrakölyök' nevű versenyzőre. Lincoln elhelyez egy készüléket a versenyző kapujára, amivel az ajtó beragad, és később tud csak elindulni. Edison ezt nem nézi jó szemmel és a vezető menedzser irodájába megy, ahol Roland meg tudja szerezni az összes információt a kártyájáról.

Mahone visszamegy az irodába, hogy elhozza a készüléket, de az őrök letartóztatják és a rendőrségre viszik, mert megüti egyiküket. A rendőrségen Roland eszközét a személyes holmijai közé teszik. Lincoln felhívja Selfet, hogy segítsen Mahone-t kihozni a rendőrségről. Mikor Self az irodájába ér, látja, hogy egy rendszerkarbantartó a gépét babrálja, és kitessékeli.

A megkínzott és véres Gretchen testvérének, Ritának a házába megy. Elkéri azt a szobrot, amit még régebben adott neki és széttöri, majd elteszi a benne található fegyvert, pénzt és iratokat. Kiderül, hogy Rita kislánya valójában Gretchené, és a húga csak vigyáz rá. Mielőtt elmegy, azt mondja, hogy mostantól saját magának dolgozik.

Eközben Zsebes Whistler könyvét tanulmányozza az irodájában. Az egyik kollégája gyanakodni kezd, mivel az üzletkötéseivel gondok vannak. Hogy ne lepleződjön le, Theodore gyorsan elhagyja az épületet.

Wyatt és Krantz tábornok Self ügynökről beszélgetnek, amikor a rendszerkarbantartó informálja őket, hogy nem tudott betörni Self számítógépébe, mert egy trükkös tűzfal védi.

Self a rendőrségen megpróbálja kihozni Mahone-t, de csak a személyes holmijaihoz kap hozzáférést. Így Roland készülékét el tudja hozni, de Mahone továbbra is ott marad, aminek az cseppet sem örül. Eközben a raktárban a többieknek megoszlik a véleménye, hogy mi legyen Mahone-nal. Ha megpróbálják megszöktetni, mindannyiukat elkaphatják. Michael azt javasolja, hogy folytassák az eredeti munkát.

Wyatt találkozik Selffel egy parkolóban, és érdeklődik, hogy miért kérdezősködik Krantz tábornok után. Self nem mond el semmit Wyattnek. Erre Wyatt megfenyegeti az ügynököt, hogy "A Tábornok szereti, ha titokban van a kiléte". Miután hagyja Selfet elmenni, Wyatt megpillantja azt a parkolási kártyát Self autóján, amit akkor kapott, amikor Michaellel találkozott.

Self azt javasolja Michaelnek, hogy szabaduljanak meg Mahone-tól, nehogy feladja őket. Eközben a rendőrségen felajánlják Mahone-nak, hogy ha elárulja a társa nevét, akivel a lóversenyen volt, akkor gyorsítanak az eljárásán. Mahone nem árul el semmit.

A raktárban a csapat azon tanakodik, hogy szöktessék meg Mahone-t a rendőrségről, de túl veszélyes lenne.

Gretchen elmegy egy hullaházba, ahol Whistler özvegyének adja ki magát és Whistler személyes holmijait szeretné megkapni. Amikor a szolgálatos dokumentációt kér arra, hogy ő valójában a felesége, leüti a férfit és elveszi Whistler telefonját a személyes tárgyai közül. A telefonon látható, hogy üzenet várakozik.

Wyatt megjelenik a rendőrségen és észreveszi Mahone-t a cellájában. Ügyvédnek adja ki magát és érdeklődik az ügyeletesnél, hogy melyik bíróságra szállítják meghallgatásra. Ekkor Mahone felhívja Michaelt, és közli, hogy neki annyi, mert Wyatt megtalálta. Valamint megígérteti Michaellel, hogy ölje meg Wyattet. Michaelnek meg kell változtatnia a tervet.

Michael és Lincoln a bíróság mögötti transzformátornál vannak. Bent Mahone belép a tárgyalóterembe. Sucre is ott van, de közben Wyatt is megérkezik. Sara Mahone védőjének kiadva magát elteszi a papírjait. Sucre 5-től elkezd visszafele számolni, de eközben Wyatt feláll, és közelebb megy Mahone-hoz. Ekkor hirtelen kialudnak a fények a teremben, és Mahone elmenekül Sucréval együtt, de Wyatt követi őket. Sara is elhagyja a bíróságot Mahone papírjaival. Wyatt Mahone-ék kocsija mellé ér, de mikor lelőné, megérkeznek a rendőrök a helyszínre, így nem teszi meg, csak 'jelképesen'.

Ezek után a raktárban Mahone megköszöni a csapatnak, hogy kihozták. Sara átadja neki az aktáját, amiben a levett ujjlenyomatok is benne vannak. Így nem tudják azonosítani.

Mahone kimegy a raktárból és felhívja Wyattet, és megfenyegeti, hogy ennek még nincs vége. A papírt, amin Wyatt száma van, kidobja, de Roland kiveszi a szemétből.

Az epizód végén Zsebes a lakásában próbál eltüntetni minden nyomot, de mikor elhagyná a lakást, hirtelen Gretchen megüti és fegyvert fogva rá megkérdi, hogy ki a fene ő.

Források

További információk

A szökés epizódjai